Grabovnica, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Kotor Varoš, République serbe de Bosnie ;
Grabovnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čazma, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Grabovnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.

Voir aussi
Velika Grabovnica
Mala Grabovnica